Miejscowości w USA:
 Mound – wieś w stanie Luizjana, w parafii Madison
 Mound – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
Gminy w USA:
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Mound (ang. Mound Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope